Örebroutställningar har hållits vid sex tillfällen:

 Örebroutställningen 1883 på Alnängarna.
 Örebroutställningen 1899 på Alnängarna och Stora Holmen, kombination av lantbruksmöte och industriutställning.
 Örebroutställningen 1911, bestod av två delar, en industri- och slöjdutställning och ett lantbruksmöte. Platsen var dels Karolinska läroverket och Livregementets husarers ridhus, dels Drottningparken.
 Örebroutställningen 1928, även kallad 1928 års industriutställning och lantbruksmöte i Örebro hölls på Västra Mark-området.
 Örebroutställningen 1947, även kallad Jubileumsutställningen 1947 - Mot ljusare tider, hölls i Sveaparken, Idrottshuset och på Eyravallen med anledning av Örebro Fabriks- och hantverksförenings 100-årsjubileum.
 Jubileumsutställningen Örebro 700 år hölls i juni 1965 i Sveaparken, Idrottshuset, på Eyravallen och Vinterstadion med anledning av Örebros förmodade 700-årsjubileum som stad.
 Bo92 var en bomässa som hölls i Ladugårdsängen, en ny stadsdel i Örebro.

Utställningar i Sverige
Örebros historia